Dobšice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Dobšice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Dobšice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Dobšice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar